Fahrenheit, hőmérsékleti skála

Zene
 Fahrenheit, magyar együttes
 Fahrenheit, tajvani együttes
 Fahrenheit, Toto együttes albuma
 Fahrenheit Fair Enough, a Telefon Tel Aviv albuma

Irodalom 
Fahrenheit 451 (1953), Ray Bradbury disztópikus sci-fi regénye

Film
 451 Fahrenheit (1966), François Truffaut filmje
 Fahrenheit 451 (2018), Ramin Bahrani filmje
 Fahrenheit 9/11 (2004), Michael Moore filmje
 Fahrenheit 11/9 (2018), Michael Moore filmje